Arturo Correa ist der Name folgender Personen:

*Arturo Correa (Schauspieler) (1924–1988), puerto-ricanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
Arturo Correa (Maler), venezolanischer Maler
 Arturo de Jesús Correa Toro (1941–2021), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Ipiales